Alluvium bezeichnet:

 Alluvialboden, Anschwemmungen entlang von Gewässern
 Holozän, veralteter Begriff für das Erdzeitalter
 Alluvium (New Jersey), Ort im Camden County, Vereinigte Staaten